

Noms propres 
 Nep est un dieu dans la mythologie nordique.
 NEP () est un groupe de rock russe formé en 1988.

Sigles 

NEP est un sigle qui signifie :
 Nouvelle politique économique, un système économique établi par Lénine en mars 1921
 Le Nouvel espace progressiste est une association politique créée par le communiste français Robert Hue
 Nettoyage en place, système automatique de nettoyage des installations sans démontage.
 Noise-equivalent power, ou puissance équivalente de bruit, la puissance optique reçue par un détecteur correspondant au bruit dans le circuit électronique.
 Normes d'Exercice Professionnel sont les normes d'audit française destiné à l'audit des comptes émise par le CRCC, homologué par le H3C.

Codes 
NEP est un code, qui signifie :
 Népal, selon la liste des codes pays du CIO
 Népal, selon la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques
 selon la norme ISO 3166-1 (liste des codes pays), le Népal a pour code alpha-3 NPL
 selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, le Népal a pour code alpha-3 NPL

nep est un code, qui signifie :
 népalais (langue), selon la norme ISO 639 des codes des langues

Voir aussi 

Code